Шассан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шассан, Реджин (род. 1977) — канадская певица, музыкант.
  (1881—1947) — французский автогонщик и пионер авиации.